Соревнования в плавании в эстафете 4×200 метров вольным стилем (мужчины) на чемпионате мира по водным видам спорта 2015 прошли в плавательном бассейне на Казань Арене в Казани, 7 августа 2015 года.

Отборочные заплывы начались 7 августа в 10:50 по местному времени (UTC+3), финал проводился в тот же день в 19:11.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Финал

Примечания

Ссылка 
 Результаты — страницы 148-150, 155

4×200 м, вольный стиль, мужчины